Raber Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Raber Township (Michigan)
 Raber Township (South Dakota)